Le nom Matthew fut utilisé par plusieurs cyclones tropicaux dans l'océan Atlantique nord :

 Tempête tropicale Matthew (2004) qui donna de fortes pluies sur la côte de la Louisiane et un mort ;
 Tempête tropicale Matthew (2010) qui toucha la côte en Amérique centrale puis toucha le Mexique, causant pour  de dommages et 126 morts ;
 Ouragan Matthew (2016) de catégorie 5 qui traversa les Caraïbes, faisant environ  en Haïti, puis remonta le long des Bermudes et de la côte est des États-Unis.

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme